Watchkeeper steht für:
 The Watchkeeper, Klippe der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Thales Watchkeeper WK450, Aufklärungsdrohne der britischen Streitkräfte